Центральный нападающий — игрок нападения в различных видах спорта:
 Центральный нападающий в футболе
 Центральный нападающий в хоккее с шайбой